Johannes Dörflinger ist der Name folgender Personen:

* Johannes Dörflinger (Historiker) (* 1941), österreichischer Historiker
 Johannes Dörflinger (Künstler) (* 1941), deutscher Künstler